

Persone
 Guichard di Pontigny (1106-1181) – monaco cristiano francese
 Guichard di Troyes (... – 1316) – vescovo francese
 Clémence Guichard in arte Clémence Poésy (1982) – attrice e modella francese
 Joseph Guichard (1806-1880) – pittore francese
 Maurice Guichard (... – ...) – calciatore francese
 Olivier Guichard (1920-2004) – politico francese

Altro
 Casino Guichard-Perrachon, noto come Groupe Casino – multinazionale francese del settore della grande distribuzione organizzata
 Stadio Geoffroy Guichard – stadio polifunzionale di Saint-Étienne, in Francia